Bart Carlier (voetballer) (1929), Nederlands voetballer
 Bart Carlier (atleet) (1970), Belgisch atleet